Чемпионат Европы по фигурному катанию 1967 года проходил в Любляне (Югославия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 17 европейских стран и рекордное количество спортсменов 114 фигуристов. У мужчин победил представитель Австрии Эммерих Данцер, у женщин победила также представительница ГДР Габриэле Зайферт, среди пар победу одержали представители СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
1967 год в фигурном катании
Чемпионаты Европы в 1967 году
Международные соревнования по фигурному катанию в Югославии
Спорт в Югославии в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Любляне
Чемпионаты Европы в Югославии